A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2006 foi a 4ª temporada da Red Bull Air Race World Series. Ela começou em 18 de março de 2006 e terminou em 19 de Novembro.

Na temporada de 2006, as corridas em Roterdã nos Países Baixos, Zeltweg na Áustria, Castelo de Cashel na Irlanda deram lugar a outros locais, e o número de corridas subiu de 7 para 9. As novas corridas foram em Barcelona na Espanha, Berlim na Alemanha, São Petersburgo na Rússia, Istambul na Turquia e Perth na Austrália. Porém, houve somente oito corridas porque a 4ª corrida em São Petersburgo foi cancelada. A corrida em Longleat, Reino Unido também foi cancelada, por conta dos ventos fortes, mas os resultados do treino de sexta-feira foram usados como o resultado oficial da corrida.

O piloto americano Kirby Chambliss, que venceu 4 corridas, foi campeão com um total de 38 pontos, seguido pelo húngaro Péter Besenyei (35 pontos). O campeão de 2005, Mike Mangold, dos Estados Unidos, ficou em terceiro com 30 pontos.

Calendário da temporada

Posições e resultados

Legend:
 CAN: Cancelado
 DQ: Desquaificado
 DNS: Não Competiu

Aeronaves

Ligações externas
 Detalhes da temporada de 2006 da Air Race

Red Bull Air Race World Series
Red Bull Air Race World Series